

Cinema 
 Holler - film del 2021 diretto da Nicole Riegel

Musica 
Holler – singolo delle Spice Girls del 2000
Holler – EP delle Girls' Generation-TTS del 2014

Onomastica 
Holler – cognome

Persone
Alois Höller – calciatore austriaco
Carsten Höller - artista tedesco
Dieter Höller – calciatore tedesco
Liesel Holler - modella peruviana

Toponomastica 
Holler – comune della Renania-Palatinato (Germania)

Pagine correlate
Höller